Лос Лимонсиљос има више значења:

 Лос Лимонсиљос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонсиљос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонсиљос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику